Municipio de Carlton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carlton (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Chicot.
 Municipio de Carlton (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Carlton (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.
 Municipio de Carlton (condado de Barry, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Barry.